

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Ассирийский царь Саргон II c огромной добычей вернулся из Вавилонии в новую столицу Дур-Шаррукин («Крепость Саргона») к северу от Ниневии.

Китай 
 5-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 Умер князь Чэнь Хуань-гун (Бао), его смерть отмечена в 1 луне, в день цзя-сюй или цзи-чоу, с перерывом в 16 дней. Сторонники его младшего брата То (цайцы) убили У-фу и сына-наследника Мяня и поставили у власти То (Ли-гун, эра правления 706—700). В княжестве наступила смута, люди бежали. Сыма Цянь специально отмечает, что беспорядки вызвали двойное указание даты смерти. Комментаторы указывают, что смерть записана дважды, ибо дважды приходили с известием в Лу. Летом чэньский Хуань-гун был похоронен. Согласно «Цзо чжуань», То пришёл к власти в 708 году.
 Летом князья Ци и Чжэн отправились через Лу в Цзи.
 Летом чжоуский посол (сын Жэн-шуя) прибыл в Лу с визитом.
 Летом лусцы построили город в Чжуцю.
 Чжоуский ван лишил чжэнского князя должности, а тот не прибыл на аудиенцию. Осенью чжоусцы напали на Чжэн. Войска возглавил ван, к нему прибыли силы княжеств Чэнь, Цай, Го и Вэй. чжэнский правитель и его полководцы Цзи-чжун и Гао Цзюй-ми напали на Чжоу и разбили чэньский фланг, один из чжэнцев Чжу Дань ранил вана стрелой (по «Цзо чжуань», битва произошла под Сюйгэ), и ван вернулся. Ночью чжэнский князь отправил посла осведомиться о здоровье вана.
 Осенью в Лу приносили жертву для испрошения дождя, и появилась саранча.
 Зимой Чжоу-гун проезжал через Лу в Цао.
 Жуны встретили в Цзя жуйского бо Ваня.

См. также

Примечания